Mazzetti ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Maria Mazzetti (* 1988), italienische Profi-Triathletin
 Antonio Mazzetti (1784–1841), italienischer Jurist
 Enrica von Handel-Mazzetti (1871–1955), österreichische Dichterin und Literaturpreisträgerin
 Giuseppe Maria Mazzetti (1778–1850), italienischer Geistlicher, Bischof von Aquino, Sora und Pontecorvo

 Lorenza Mazzetti (1927–2020), italienische Autorin und Regisseurin
 Mark Mazzetti (* 1974), US-amerikanischer Journalist
 Pilar Mazzetti (* 1946), peruanische Ärztin und Ministerin
 Tim Mazzetti (* 1955), US-amerikanischer Footballspieler
 Viktor von Handel-Mazzetti (1844–1927), österreichischer Historiker